More Nebuchim (ивр. Морэ невухим; Путеводитель растерянных; Путеводитель заблудших; Путеводитель колеблющихся; Наставник колеблющихся):

 «Путеводитель растерянных» (Moreh Nebuchim; XII век) — философский труд на еврейско-арабском языке Маймонида.
 «More Nebuchim» — псевдоним Исаака Гурвича (1860—1924).